U ciklusu Mladi glazbenici u Matici hrvatskoj nastupaju daroviti i na natjecanjima nagrađivani polaznici glazbenih škola te glazbenih smjerova na sveučilištima u Hrvatskoj već jedanaestu sezonu zaredom. Danas već priznata glazbena pozornica začeta je 2003. godine inicijativom Gorana Končara i Daniela Marušića koji su ukazali na potrebu da se mladim glazbenicima omoguće javni nastupi.

Ciklus odlikuju živa koncertna atmosfera, uzbuđenje zbog susreta s novim glazbenim talentima, mlada publika i vrijedna djela hrvatskih i svjetskih skladatelja u izvedbi mladih izvođača iznimnog glazbenog talenta potvrđenog zapaženim nastupima i nagradama.

Umjetnički je voditelj Ciklusa Goran Končar, a organizacijski je voditelj Mirko Cvjetko.

Izvori 
http://www.matica.hr/omatici/

http://www.matica.hr/zbivanja/mg/O%20Mladim%20glazbenicima%20u%20MH/ 

Matica hrvatska